Clivagem pode referir-se a:

Clivagem (mineralogia) -  forma pela qual muitos minerais se fragmentam ao longo de planos paralelos  bem definidos.  
Clivagem (embriologia) -  divisão celular que ocorre nos embriões. 
Clivagem (psicologia) - (também chamado de pensamento ou-tudo-ou-nada) é a impossibilidade de uma pessoa em pensar nas qualidades positivas e negativas de alguém como partes de um todo coeso e realista.
Clivagem (linguística) - divisão de uma oração em duas.
Clivagem (política) - separação ou diferenciação dos grupos sociais, por razões ideológicas, religiosas, culturais, econômicas ou étnicas.   
Edição de genoma - engenharia genética sobre o genoma a partir do ADN (DNA).

Desambiguação